Пеунов — фамилия; имеет женскую форму Пеунова.
 Пеунов, Вадим Константинович (1923—2020) — украинский и советский писатель, заслуженный работник культуры Украины.
 Пеунова, Алла Александровна (род. 1948) — лучница, участница Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР. 
 Пеунова, Светлана Михайловна (род. 1958) — российский общественный деятель, учредитель и советник АНО «Академия развития Светланы Пеуновой», кандидат психологических наук.